Ростовська область Російської Федерації є частиною Південного федерального округу. Сама ж вона складається із 43 муніципальних районів, 12 міських округів, 18 міських та 390 сільських поселень, які об'єднують 23 міста, 7 селищ міського типу та 2266 сільських населених пунктів.

Міські округи

Райони

Найбільші населені пункти 
У таблиці подано населені пункти з чисельністю населення понад 10 тисяч осіб. Міста виділені жирним шрифтом.

Примітки 

Ростовська область
Ростовська область